Дубница може да се отнася за:

 Дубница (Община Враня), село в Сърбия
 Дубница (Община Сиеница), село в Сърбия
 Дупница, град в България, изписван до 1945 година като Дубница